Taonsgho peut désigner :
Taonsgho, la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso
Taonsgho, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso
Taonsgho, la localité située dans le département de Yako au Burkina Faso

Homonymie de localités